Ша́пка — многозначное слово.
 Шапка — головной убор.
 «Шапка» — игра.
 Шапка — элемент рубрикации в графическом дизайне.

Географические объекты 
 Шапка — разъезд в Сретенском районе Забайкальского края.
 Шапка — скала в Краснодарском крае.
 Шапка — остров на Верх-Нейвинском пруду, в Свердловской области.
 Шапка — остров на Верхнеуральском водохранилище, в Челябинской области.

Произведения искусства 
 «Шапка» — повесть Владимира Войновича.
 «Шапка» — российский художественный фильм по мотивам одноимённой повести Владимира Войновича.

См. также 
 Шапки